Александр Александрович Тимофеевский (14 августа 1958, Москва — 11 апреля 2020, Солнышково) — советский и российский кинокритик, публицист, культуролог.

Биография 
Родился 14 августа 1958 года в семье писателя и поэта Александра Павловича Тимофеевского (1933—2022) и студента-медика Ирины Александровны Улановской (1937—1961). Мать умерла, когда ему было три года. Внук разведчиков-нелегалов Александра Петровича Улановского и Надежды (Эстер) Марковны Улановской (урождённой Фридгант). Племянник переводчицы Майи Улановской.

В 1985 году окончил заочное отделение киноведческого факультета Всесоюзного государственного института кинематографии. Во время учебы писал тексты для различных рекламных изданий «Союзинформкино» Главного управления кинофикации и кинопроката Госкино СССР.

В 1990—1992 годах работал обозревателем в газете «Московские новости» и в журнале «Столица».

В 1992—1997 годах был обозревателем и колумнистом газеты «Коммерсантъ Daily», в разработке концепции которой принимал непосредственное участие в качестве советника генерального директора ИД «Коммерсантъ» Владимира Яковлева. Благодаря ему был сформирован первый отдел культуры «Ъ», а заданные им стандарты культурной журналистики во многом определили отечественную критику конца 1990-х — начала 2000-х годов.

В 1997 году стоял у истоков газеты «Русский телеграф», в которой работал членом редколлегии и обозревателем. В 1999 году был главным редактором журнала «Вояж», в 2002 году — одним из идеологов газеты «Консерватор», в 2002—2006 годах — главным редактором сайта GlobalRus.ru. Также был вдохновителем и шеф-редактором общественно-политического и литературного журнала «Русская жизнь», который издавался в 2007—2013 годах. В этом журнале публиковалась его переписка с Татьяной Толстой на окололитературные темы.

В 1999 и 2003 годах в качестве консультанта участвовал в кампаниях партии Союз правых сил (СПС) по выборам в Государственную думу. В 2000 году участвовал в избирательной кампании Владимира Путина на президентских выборах.

Публиковался с 1985 года. Автор критических статей и эссе в журналах «Искусство кино», «Сеанс», «Столица», «Сноб», «Московский наблюдатель», «Vogue», «GQ», «Playboy», газетах «Известия», «Московские новости», «Независимая газета». Интернет-журнал OpenSpace называл его человеком, без которого «непредставима культурная жизнь Москвы», а Сергей Николаевич характеризовал следующим образом:

Один из немногих, кого можно смело назвать «арбитром вкуса» целого поколения. И даже не одного! Это особое амплуа: жить тихо, отдельно, почти подпольно. Никогда не лезть под софиты и на экраны. Рядом со всеми <…> обладателями миллионных лайков он возвышается, по восторженным словам Ренаты Литвиновой, «глыбой» и «человечищем», способным подавить и придавить кого угодно.

Умер 11 апреля 2020 года у себя на даче в деревне Солнышково. Известно, что за несколько дней до смерти искал кардиолога.

Сын — Павел Александрович Тимофеевский (род. 1984), пианист.

Библиография 
 Весна Средневековья. — : Книжные мастерские: Мастерская «Сеанс», 2016. — 339, [4] с.
 Книжка-подушка. — : Книжные мастерские: Мастерская «Сеанс», 2017. — 448 с.

Примечания 

Кинокритики СССР
Кинокритики России
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены Союза кинематографистов России
Журналисты России